Ferencváros – distretto di Budapest
 Ferencvárosi Torna Club – squadra di calcio di Budapest